Alte Schanz steht für Wallanlagen
Alte Schanz (Heidenrod)
Alte Schanz (Kastorf)
Siehe auch:
Alte Schanze